Dino är Jessica Folckers andra album. Det släpptes den 26 oktober 2000. To be able to love blev en hit.

Låtlista
 To be able to love
 Missing you crazy
 Crash like a wrecking ball
 Tonight
 If I was your girl
 I know love
 Been and gone
 Love you like a fool
 Punk
 Miracles
 Wish I were the one
 Dis-Moi Pourquoi
 Lost without your love
 I don't wanna talk about it
 Love you for all time

Musikalbum 2000
Engelskspråkiga musikalbum